Huelva steht für:

 Huelva, Stadt in Andalusien, Spanien
 Huelva (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Provinz Huelva, Provinz der autonomen Region Andalusien, Spanien
 Elena Huelva (2002–2023), spanische Aktivistin